The Beginning of the End oder Beginning of the End steht für:

 The Beginning of the End (Band), Band von den Bahamas
 Beginning of the End (1957), US-amerikanischer Spielfilm von Bert I. Gordon